Атабеков — фамилия, имеет женскую форму .

Известные носители 
 Атабеков, Андрей Адамович (1854—1918) — российский генерал от артиллерии.
 Атабеков, Григорий Иосифович (1908—1966) — советский доктор технических наук, профессор, лауреат Сталинской премии.
 
 Атабеков, Каба (1926—2008) — манасчи, народный артист Кыргызской Республики.
 Атабеков, Нур — бригадир колхоза имени Ленина Куйбышевского района Курган-Тюбинской области, Герой Социалистического Труда.
 Атабеков, Сайпидин (1911—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.



См. также 
 Атабекян
 Атабекяны

Примечания